Lange Straße ist der Name folgender Straßen:
 Lange Straße (Braunschweig)
 Lange Straße (Bremerhaven)
 Lange Straße (Goldberg)
 Lange Straße (Göppingen)
 Lange Straße (Grimmen)
 Lange Straße (Güstrow)
 Lange Straße (Hannover) mit Lange Straße 2 (Hannover, Calenberger Neustadt) sowie Lange Straße 3 und 4 (Hannover, Calenberger Neustadt)
 Lange Straße (Lassan)
 Lange Straße (Parchim)
 Lange Straße (Rostock)
 Lange Straße (Walsrode), siehe Liste der Baudenkmale in Walsrode
 Lange Straße, früherer Name der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße (Radebeul)

Langestraße ist der Name folgender Straßen:
 Langestraße (Bützow), siehe Liste der Baudenkmale in Bützow
 Langestraße (Gorlosen), siehe Liste der Baudenkmale in Gorlosen
 Langestraße (Sundern), siehe Liste der Baudenkmäler in Sundern (Sauerland)

Langstraße ist der Name folgender Straßen
 Langstrasse, Zürich
 Langstraße (Tallinn)

Siehe auch:

 Langenstraße
 Lange Gasse